M56 bezeichnet:
 den Kugelsternhaufen Messier 56 (NGC 6779)
 die amerikanische Selbstfahrlafette M56 Scorpion
 ehemalige russische Fernstraße M56, heute R504 (Russland) und A360 (Russland)
 Zastava M56, eine jugoslawische Maschinenpistole
 M56 motorway, Autobahn in Großbritannien
Stahlhelm M56, Standard-Helm der NVA

M56